Людовика Рампольди (, род. 23 января 1979 года) — итальянский сценарист, двукратный лауреат премии «Серебряная лента», лауреат премии «Давид ди Донателло».

Биография 
Людовика Рампольди родилась 23 января 1979 года в Риме.

Занимается написанием сценариев для кинокартин, телевизионных фильмов и сериалов. Активно сотрудничает с другими авторами, чаще всего — с Алессандро Фаббри и Стефано Сардо. 

27 июня 2015 года Людовика Рампольди была удостоена кинопремии Итальянской национальной ассоциации киножурналистов «Серебряная лента» за лучший литературный первоисточник к фильму «Невидимый мальчик» (совместно с Алессандро Фаббри и Стефано Сардо).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Серебряная лента»